Název Zlatý most nese více objektů:

V zahraničí 
 Zlatý most (Rusko) – most přes záliv Zlatý roh ve Vladivostoku
 Zlatý most (Vietnam) – vyhlídkový pěší most podepřený obřími dlaněmi u města Danang

V České republice 
 Zlatý most (České Budějovice) – most přes řeku Malši

Související články 
 Golden Gate Bridge – visutý most přes průliv Golden Gate v Kalifornii